Stockalper est le nom d'une puissante famille du Valais. Plusieurs de ses représentants se sont illustrés durant son histoire, en particulier :
 Antoine Stockalper, opposé à Michel Mageran, qui finira exécuté;
 Gaspard Jodoc Stockalper, surnommé le Grand Stockalper, puissant entrepreneur du  qui construira les château et canal portant son nom.

Plusieurs ouvrages portent le nom de cette famille, dont :
 le château de Stockalper à Brigue ;
 le canal Stockalper dans le Chablais valaisan.